Niobium(III)chloride (NbCl3)
 Niobium(IV)chloride (NbCl4)
 Niobium(V)chloride (NbCl5)